Абу Джа — правитель держави Абуджа

 Абуджа — держава на території сучасної Нігерії
 Абуджа — місто, столиця Нігерії